Григорий Фили́ппов: Филиппов, Григорий Андреевич (1922—2008) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филиппов, Григорий Фёдорович (1909—1975) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.

См. также 
 Филипов, Гриша